Wilcze Ługi – nazwa niestandaryzowana, część wsi Kozieniec w województwie mazowieckim w powiecie przysuskim, w gminie Potworów
 Wilcze Ługi – nazwa niestandaryzowana, przysiółek wsi Pieczyska w województwie wielkopolskim w powiecie kaliskim, w gminie Brzeziny